Franciaország
Saint-Thurien, település Eure megyében
Saint-Thurien, település Finistère megyében